Migdone – personaggio della mitologia greca, re della Frigia figlio di Acmone e padre di Corebo
 Migdone – personaggio della mitologia greca, re di Bebrico e fratello di Amico. Fu ucciso da Eracle